Pettenkoffer Sándor (1868–1946) borász
 Pettenkoffer Sándor (1942) vitorlázó